Камбюр:

 Камбюр — стадион в Леувардене, домашняя арена футбольного клуба «Камбюр».
 Камбюр — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Леуварден